Жан Вальжан () — головний герой, протагоніст роману Віктора Гюго «Знедолені».
 24601 Вальжан  (24601 Valjean) — астероїд головного поясу.